Kobiljača est un toponyme qui peut désigner :
Kobiljača, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité d'Ilidža, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Kobiljača, un village de Croatie situé dans la municipalité de Pojezerje, comitat de Dubrovnik-Neretva.